Cycloteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Cycloteuthis ingår i familjen Cycloteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bläckfiskar
Cycloteuthis